Dariusz Kubisztal, polski piłkarz ręczny
 Michał Kubisztal, polski piłkarz ręczny
 Sabina Kubisztal, polska piłkarka ręczna
 Mirosław Kubisztal, polski piłkarz